Саут Шор има више значења:
 Саут Шор (Јужна Дакота)
 Саут Шор (Кентаки)